Lindbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Lindbach, deutscher Name von 1938–1945 von Dickschen in Ostpreußen, heute Teil der Gemeinde Abramowo (Kaliningrad), Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

Gewässer:
 Lindbach (Amasegger Bach), rechter Zufluss des Amasegger Bachs (zum Teitzbach, zum Gasenbach, zur Feistritz, zur Lafnitz) bei Haslau bei Birkfeld, Markt Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lindbach (Haselbach), linker Oberlauf des Haselbachs (zum Freybach, zum Chamb) bis zur Haselbrücke bei Brünst, Markt Neukirchen beim Heiligen Blut, Landkreis Cham, Bayern
 Lindbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll in Jünkerath, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Lindbach (Ohrn) linker Zufluss der Ohrn bei Lindich, Stadtteil Baumerlenbach, Öhringen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Lindbach, auch Mühlbach, Oberlauf des Reichenberger Bachs bei Reichenberg (Unterfranken)

Siehe auch:
 Limbach
 Lindelbach
 Lindenbach
 Lindgraben